Матаре:

 Матаре, Эвальд — немецкий художник, график и скульптор
 Матаре Юнайтед — кенийский футбольный клуб из Найроби.